«Комсомо́льская» — 8-я станция Нижегородского метрополитена. Расположена на Автозаводской линии, между станциями «Автозаводская» и «Кировская».

Характеристика 
Открыта 8 августа 1987 года в составе второго пускового участка Автозаводской линии Нижегородского метрополитена «Пролетарская — Комсомольская».

Станция колонная трёхпролётная, мелкого заложения. Станция расположена в Автозаводском районе рядом с Горьковским автомобильным заводом.

Станция названа в честь расположенной рядом Комсомольской проходной ГАЗ.

Расположенные у метро объекты 
 Комсомольская проходная ГАЗ
 Музей истории ОАО ГАЗ
 Железнодорожная платформа «Кустовая»
Музей Нижегородского метрополитена

Вестибюли и пересадки 
Имеет два подземных вестибюля для входа и выхода пассажиров. В настоящий момент работает только один из них: второй вестибюль был закрыт из-за низкого пассажиропотока в 1990-х годах и используется как эвакуационный выход, а также в закрытом вестибюле располагается музей Нижегородского метрополитена.

Привязка общественного транспорта 
Возле станции «Комсомольская» проходит несколько маршрутов городского общественного транспорта:

Автобусные маршруты 

 Маршрутное такси:
 № т13 «Пл. Революции — мкр. Юг»
 № т40 «Ул. Усилова — мкр. Юг»
 № т59 «ЖК „Торпедо“ — Красное сормово»
 № т67 «метро „Стрелка“ — пр. Ленина — ул. Космическая»
 № т97 «Ул. Богдановича — Мостоотряд»

Пригородные и междугородние

Трамвайные маршруты

Троллейбусные маршруты 

 маршрут работает только в будние дни в «часы-пик»

Оформление 
Колонны выполнены из белого мрамора. Название «Комсомольская» на путевых стенах выполнено металлическими буквами, шрифт которых очень похож на шрифт заголовка газеты «Комсомольская правда». Цоколь путевых стен выложен тёмно-серым гранитом с переходом к тёмно-розовому. Пол выполнен из тёмно-серого гранита, по которому паутинкой проходят тонкие ломаные из белого мрамора.

Расписание

Путевое развитие 
За станцией, в сторону «Кировской», был расположен двухпутный оборотный тупик с перекрёстным съездом между ними, который использовался для оборота поездов, когда станция была конечной с 1987 по 1989 год. Летом 2010 года тупик был отключён от сети, стрелочные переводы на главных путях были разобраны. В 2011 году пути были разобраны и в самом тупике. Это произошло впервые на постсоветском пространстве, так как разбирают обычно только съезды. При следовании поезда на «Кировскую» и с неё, можно увидеть ответвление, к бывшим оборотным тупикам.

Галерея

См. также 
 Станция «Комсомольская» Сокольнической линии Московского метрополитена
 Станция «Комсомольская» Кольцевой линии Московского метрополитена
 Станция «Комсомольская» Волгоградского метротрама
 Список станций Нижегородского метрополитена

Ссылки 
 Станция на сайте «Прогулки по метро»
 Нижегородский метрополитен
 Радиоэфир «Openstream» со станции Комсомольская

Станции Нижегородского метрополитена
Автозаводская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Появились в 1987 году в России